Praxítea (filla del Cefis).
 Praxítea (esposa d'Erictoni).